Пролетарский — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пролетарский — посёлок в Ветковском районе Гомельской области, Даниловичский сельсовет.
 Пролетарский — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области, Светиловичский сельсовет.
 Пролетарский — посёлок в Стародорожском районе Минской области.
 Пролетарский — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пролетарский — хутор в Майкопском районе Адыгеи.
 Пролетарский — хутор в Краснояружском районе Белгородской области, упразднён в 2001 г.
 Пролетарский — посёлок в Ракитянском районе Белгородской области.
 Пролетарский — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Пролетарский — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Пролетарский — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области.
 Пролетарский — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области.
 Пролетарский — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области.
 Пролетарский — посёлок в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Пролетарский — посёлок в Жиздринском районе Калужской области.
 Пролетарский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Пролетарский — посёлок в Кавказском районе Краснодарского края.
 Пролетарский — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Пролетарский — посёлок в Кореновском районе Краснодарского края, Новоберезанское сельское поселение.
 Пролетарский — хутор в Кореновском районе Краснодарского края, Пролетарское сельское поселение.
 Пролетарский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Пролетарский — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Пролетарский — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.
 Пролетарский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Пролетарский — хутор в Обоянском районе Курской области.
 Пролетарский — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
Пролетарский — посёлок в Ягодинском районе Магаданской области, упразднён в 2017 г.
 Пролетарский — посёлок городского типа в Серпуховском районе Московской области.
 Пролетарский — посёлок в Окуловском районе Новгородской области.
 Пролетарский — посёлок в Ордынском районе Новосибирской области.
 Пролетарский — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Пролетарский — посёлок в Москаленском районе Омской области.
 Пролетарский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Пролетарский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Пролетарский — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Пролетарский — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Пролетарский — посёлок в Карагайском районе Пермского края.
 Пролетарский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Пролетарский — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Пролетарский — посёлок в Милославском районе Рязанской области.
 Пролетарский — посёлок в Шацком районе Рязанской области.
 Пролетарский — посёлок в Шиловском районе Рязанской области.
 Пролетарский — хутор в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Пролетарский — хутор в Курском районе Ставропольского края.
 Пролетарский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.
 Пролетарский — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Пролетарский — бывший посёлок в Володарском районе Нижегородской области (ныне в составе посёлка Красная Горка).

Украина 
 Пролетарский — посёлок в составе города Ровеньки Луганской области.

См. также 
 
 Пролетарский интернационализм
 
 
 
 
 
 Агропролетарский